Burg Fürstenstein bezeichnet:

 Burg Fürstenstein (Albungen), eine Burg beim Ortsteil Albungen der Stadt Eschwege im hessischen Werra-Meißner-Kreis
 Burg Fürstenstein (Rietheim-Weilheim), eine abgegangene Burg östlich von Rietheim in der Gemeinde Rietheim-Weilheim im Landkreis Tuttlingen 
 Burg Fürstenstein (Volkmarsen), eine Burgruine im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Burg Fürstenstein (Zwingenberg), eine Burgruine einer Sporn- und Gegenburg in der Gemeinde Zwingenberg im baden-württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis
 eine Burgruine bei der Gemeinde Hofstetten auf dem Gebiet der basellandschaftlichen Gemeinde Ettingen in der Nordwestschweiz; siehe Ruine Fürstenstein
 das größte Schloss in Schlesien, siehe Schloss Fürstenstein